Шами́ль Ханафи́евич Га́нцев (род. 19 апреля 1951, Уфа, БАССР, РСФСР) — советский и российский учёный и клиницист, хирург, онколог, педагог; общественный деятель. Доктор медицинских наук, профессор, действительный член (академик) Академии наук Республики Башкортостан. Заведующий кафедрой онкологии с курсами онкологии и патологической анатомии Института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета. Директор Научно-исследовательского института онкологии БГМУ. Директор Клиники онкологии Республиканского клинического онкологического диспансера (г. Уфа). Член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан. Председатель Общественного научно-технического совета Технопарка «Сколково». Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники.

Биография

Происхождение 
Шамиль Ханафиевич Ганцев родился 19 апреля 1951 года в г. Уфе Башкирской АССР. От родителей (отец — Ганцев Ханафи Алимович, 1916 г. р.; мама — Еникеева Саида Ханафиевна, 1925 г. р.) он получил свои первые уроки трудолюбия и доброты. В 1968 году с медалью окончил среднюю школу № 2 г. Уфы. Уже в школе проявились творческая активность и организаторский талант будущего профессора Ш. Х. Ганцева. Он был деятельным участником различных конкурсов, олимпиад по математике, физике и химии, спортивных соревнований.

Когда по окончании школы встал вопрос о выборе профессии, значительное влияние на Шамиля Ханафиевича оказал пример старшей сестры — Халиды Ханафиевны Ганцевой (род. 1948), студентки Башкирского медицинского института, ставшей в дальнейшем доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой внутренних болезней БГМУ.

Хроника профессиональной деятельности 
 1968—1974: учёба на лечебном факультете Башкирского государственного медицинского института. Ш. Х. Ганцев был старостой субординаторов-хирургов и хирургического студенческого научного кружка;
 1974—1976: клинический ординатор кафедры госпитальной хирургии БГМИ;
 1976—1978: хирург отделения абдоминальной хирургии больницы № 6 г. Уфы;
 1978—1986: ассистент кафедры госпитальной хирургии БГМИ;
 1982: защитил диссертацию на соискание учёной степени «кандидат медицинских наук» (Казань). Тема: «Послеоперационная спаечная болезнь брюшины, обусловленная спайками большого сальника»;
 1986—1989: доцент кафедры госпитальной хирургии БГМИ;
 1989: защитил диссертацию на соискание учёной степени «доктор медицинских наук» (Московский медицинский стоматологический институт им. Н. А. Семашко). Тема: «Оптимизация диагностики и хирургических методов лечения сочетанных заболеваний органов брюшной полости (клинико-экспериментальное исследование)»;
 с 1989 по настоящее время: заведующий кафедрой онкологии Башкирского государственного медицинского института/университета;
 1991: утверждён в учёном звании «профессор»;
 с 1993 по настоящее время: директор Клиники онкологии Республиканского клинического онкологического диспансера (г. Уфа);
 с 2011 по настоящее время: директор Научно-исследовательского института онкологии БГМУ.

Клиническая, научная и педагогическая деятельность 
Ш. Х. Ганцев — врач высшей квалификационной категории по онкологии. Область научных интересов и клинической практики профессора Ш. Х. Ганцева:
 Совершенствование теории метастазирования рака, развития канцероматоза брюшины, роли «сторожевого» лимфатического узла при раке на основе углублённого изучения вопросов локальной микролимфоциркуляции, неолимфогенеза, неолимфангиогенеза, микроанатомических особенностей строения органов;
 Совершенствование профилактики рака путём создания и внедрения скрининговых программ на основе облачных технологий, методов ранней иммуноферментной диагностики, организации противотабачных и иных мероприятий;
 Совершенствование хирургических (мультиорганных, органосохраняющих) и биотерапевтических методов лечения рака молочной железы, колоректального рака, рака желудка, канцероматоза;
 Разработка и апробация новых противоопухолевых препаратов, совершенствование лекарственных форм на основе нанотехнологий. Повышение биодоступности фармакопрепаратов при раке за счёт совершенствования путей и методов доставки лекарственных средств.

С именем профессора Ш. Х. Ганцева связан этап информатизации высшего профессионального медицинского образования в Республике Башкортостан и России. В 2000 г. им совместно с главным онкологом России академиком РАМН В. И. Чиссовым был издан первый российский мультимедийный учебник «Онкология», изданы мультимедийные пособия, тесты по онкологии, получившие высокую оценку на уровне РБ (Государственная премия РБ в области науки и техники) и на уровне Проблемной учебно-методической комиссии по онкологии РФ. Ш. Х. Ганцев является автором ряда книг, входящих в число лучших учебных изданий для системы высшего и дополнительного профессионального медицинского образования России по онкологическому профилю. Он автор учебника «Онкология» (издан в 2004 и 2006).

«Учебник отличается от аналогов по ряду позиций. Во-первых, строгим соответствием учебной программе. Во-вторых, использованием опыта ведущих клиник и учёных России в рамках единой образовательной концепции. В-третьих, впервые в отечественной педагогической практике медицинских вузов изложены стандарты диагностики и лечения в онкологии. Студент, обучающийся на кафедрах, получит первоначальные знания о стандартизации лечебно-диагностического процесса, что на сегодняшний день очень важно. Можно и дальше перечислять плюсы учебника, но мне представляется, что главным экспертом издания является студент. Учебник создан для него, и он его по достоинству оценит. С этой точки зрения я всецело поддерживаю издание учебника „Онкология“ под редакцией профессора Ш. Х. Ганцева. [Об издании 2006 г.]».

Профессор Ш. Х. Ганцев — соавтор академика М. И. Давыдова в создании учебника «Онкология» (2010, 2013) и атласа по онкологии для студентов медицинских вузов (2008), признанного лучшим атласом России.

Ряд фундаментальных научных исследований профессор Ш. Х. Ганцев ведёт в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Так, разработка «Создание нового метода лечения рака молочной железы на основе препаратов, полученных путём стимуляции и индукции неолимфангиогенеза», руководителем которой является Шамиль Ханафиевич, получила статус участника проекта создания Инновационного центра «Сколково». В число участников работы вошли профессор Мелоди Шварц (Институт экспериментальных исследований в области рака, г. Лозанна, Швейцария), профессор Казуо Умезава (руководитель Департамента молекулярного скрининга таргетной медицины, Медицинский университет Айчи, г. Токио, Япония) и профессор Дамир Хисматуллин (Университет Тюлейн, г. Новый Орлеан, США).

«Во-первых, профессор Ганцев выдающийся хирург. Он обладает обширными познаниями, техникой, и, самоё главное, добротой к пациентам. Кроме того, он является учёным-исследователем. Я прочёл его книгу „Атлас лимфологии“ и был очень вдохновлён его новыми идеями и исследовательским духом.Впервые я познакомился с профессором Ганцевым в декабре 2011 года. Я представил ему свою разработку по подавлению воспаления в брюшной полости, что может быть применено для борьбы с различными формами онкологических и воспалительных заболеваний. Это немного необычная идея. Он говорит: „Сначала было трудно поверить в столь неординарное предложение Умезавы, но после наших многочисленных дискуссий я пришёл к убеждению в состоятельности этого замысла“. Я очень рад, что, благодаря его чувству нового, мы сейчас плотно работаем вместе в разработке инновационного метода терапии рака».

Профессором Ш. Х. Ганцевым создана научно-практическая школа онкологов Республики Башкортостан, одна из наиболее авторитетных в Российской Федерации. За годы научно-педагогической деятельности им подготовлены 18 докторов наук и более 130 кандидатов наук. В числе учеников Шамиля Ханафиевича — профессора И. Р. Рахматуллина, О. Н. Липатов, А. М. Ханов, С. В. Вырупаев (все — Уфа), А. Г. Пухов (Челябинск), С. М. Демидов (Екатеринбург), П. Б. Зотов (Тюмень). С 1997 по 2012 г. Ш. Х. Ганцев был председателем диссертационного совета по онкологии при Башкирском государственном медицинском университете.

Ш. Х. Ганцев — заместитель главного редактора журнала «Креативная хирургия и онкология», член редакционных коллегий 15 медицинских журналов, в числе которых «Российский онкологический журнал», «Медицинский вестник Башкортостана», «Biomedicine & Pharmacotherapy» (ISSN 0753-3322, France), «Cancer Research Updates» (ISSN 1929-2279, Canada), «Oncology Research» (ISSN 0965-0407 [Print], 1555-3906 [Electronic], 0965-0407 [Linking], U.S.A.) и др.

Член Этического комитета Министерства здравоохранения Российской Федерации, Совета по науке при Главе Республики Башкортостан, Экспертной комиссии по присуждению Государственных премий РБ в области науки и техники, Экспертного совета при Комитете Государственного Собрания — Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Наиболее известные научные работы 
Профессор Ш. Х. Ганцев — автор более 900 научных работ, опубликованных в Российской Федерации и за рубежом, обладатель более 60 патентов РФ на изобретения. Среди его наиболее известных трудов:

Монографии, учебники, учебные пособия 

 Способ наложения илеоколостомы. Метод. рекомендации / Сост. Н. Г. Гатауллин, Ш. Х. Ганцев. Башк. мед. институт им. XV-летия ВЛКСМ; Уфа, Б. и., 1981.
 Диагностика и лечение заболеваний большого сальника / Н. Г. Гатауллин, Ш. Х. Ганцев, С. Н. Хунафин. Уфа, Башк. книжное издательство, 1988. 90 с. ISBN 5-295-00181-4.
 Рак лёгкого. Учебное пособие для студентов, курсантов ФУВП и практ. врачей / Ш. Х. Ганцев и др.. Башк. гос. мед. университет, Каф. онкологии с курсом ФУВП. Уфа, БГМУ, 1997. 66 с. ISBN 5-7247-0105-7.
 Бета-каротин в комплексном лечении злокачественных лимфом у детей и подростков / О. Н. Липатов, Ш. Х. Ганцев, Ф. Х. Камилов, А. М. Ханов. Уфа, Здравоохранение Башкортостана, 2002. 67 с.
 Рак и геологические формации / Ш.Х. Ганцев, В.Н. Ручкин, В.Ю. Фролова [и др.]. Уфа, 2002. 48 с. ISBN 5-8372-0047-9.
 Ассоциация онкологов Республики Башкортостан (Уфа). Сессия (2002; 6). Материалы шестой научной сессии Ассоциации онкологов Башкортостана / Редкол.: Ш. Х. Ганцев (гл. ред) и др. Уфа, Здравоохранение Башкортостана, 2002. 67 с. ISBN 5-8372-0063-0.
 Очерки о людях науки / Ш. Х. Ганцев. Уфа, 2002. 115 с. ISBN 5-85051-248-9.
 Рак лёгкого: Учебное пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / Ш. Х. Ганцев, М. Я. Назметдинов, М. А. Мустафин [и др.]. М., Мед. информ. агентство (МИА), 2003. 111 с. ISBN 5-85051-283-7.
 Гемореологические расстройства и их коррекция у онкологических больных / Ганцев Ш.Х., Карабанов Г.Н., Тимербулатов В.М. [и др.]. Уфа, Здравоохранение Башкортостана, 2003. 207 с. ISBN 5-8372-0070-3.
 Патология и морфологическая характеристика опухолевого роста. Учебное пособие [Для системы послевуз. проф. образования врачей] / Ш. Х. Ганцев, Ш. М. Хуснутдинов. М., Мед. информ. агентство, 2003. 205 с. ISBN 5-85051-284-5.
 Рак молочной железы. Учебное пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / Ш. Х. Ганцев, А. М. Ханов, С. М. Демидов [и др.]. М., Мед. информ. агентство, 2004. 114 с. ISBN 5-85051-285-3.
 Рак ободочной и прямой кишки. Учебное пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / Ш. Х. Ганцев [и др.]. М., Мед. информ. агентство, 2004. 111 с. ISBN 5-85051-286-1.
 Онкология. Учеб. для студентов мед. вузов / Ш.Х. Ганцев. М., Мед. информ. агентство (МИА), 2004. 487 с. ISBN 5-89481-210-0.
 Амбулаторная онкология / Ганцев Ш. Х., Рахматуллина И. Р., Малышева Е. В. Уфа, Здравоохранение Башкортостана, 2005. 151 с. ISBN 5-8372-0131-9.
 Совершенствование диагностики грыж пищеводного отверстия диафрагмы в онкологической клинике / Ш. Х. Ганцев, Ю. Ю. Камалетдинова. Уфа, Новый стиль, 2006. 118 с. ISBN 5-94423-083-5.
 Онкология. Учеб. для студентов мед. вузов / Ш. Х. Ганцев. Москва, МИА, 2006. 484 с. ISBN 5-89481-418-9.
 TNM Атлас : иллюстрированное руководство по TNM классификации злокачественных опухолей / К. Виттекинд [и др.] ; под ред. Ш. Х. Ганцева. Москва, Мед. информ. агентство (МИА), 2007. 407 с. ISBN 5-89481-358-1.
 Нестандартные операции в абдоминальной онкологии / Ш. Х. Ганцев, В. В. Плечев, К. Ш. Ганцев. Москва, Мед. информ. агентство, 2007. 286 с. ISBN 5-89481-541-X.
 Башкирский государственный медицинский университет. Кафедра онкологии с курсом ИПО. Материалы конференции аспирантов-онкологов / ГОУ ВПО "Башкирский гос. мед. университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", Каф. онкологии с курсом ИПО ; [под ред. Ш. Х. Ганцева и др.]. Уфа, Здравоохранение Башкортостана, 2007. 55 с. ISBN 5-8372-0146-7.
 Онкология. Учебник для студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине "Онкология" / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2010. 912 с. ISBN 978-5-9704-1249-7. 2-е издание: Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2013. 912 с. ISBN 978-5-9704-2719-4.
 Заболевания шейки матки. Руководство / Ганцев Ш.Х., Рахматуллина И.Р., Орлова Р.В., Валиева Н.Г.; под ред. Ш. Х. Ганцева. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2011. 154 c. ISBN 978-5-9704-1258-9. 2-е издание: Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2014. 154 с. ISBN 978-5-9704-2984-6.
 Диагностика рака щитовидной железы / Ганцев Ш.Х., Давыдович, Габбасов А.Р. Уфа, ООО Медиа Группа «Здоровье», 2012. 132 с. 500 экз.4,5 п.л. Лично – 1,8 п.л.
 Амбулаторно-поликлиническая онкология [руководство для врачей] / Ш. Х. Ганцев [и др.]. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2012. 437 с. ISBN 978-5-9704-2058-4. 2-е издание: 2014. 437 с. ISBN 978-5-9704-2875-7.
 Мультиорганные операции в хирургии колоректального рака. / Ганцев Ш.Х., Парфёнов А.Ю. Акад. наук Республики Башкортостан, Отделение мед. наук. Уфа, Издательство «Гилем», 2012. 186 с. 200 экз. 10,9 п.л. Лично – 5,9 п.л. ISBN 978-5-7501-1351-4.
 Обоснование профилактики рака слизистой полости рта, языка, губы / Буляков Р.Т., Ш.Х. Ганцев, Гуляева О.А. Издательский дом «LAMBERT», 2012. 120 с. 100 экз. 4 п.л. Лично – 1,3 п.л.
 Предпосылки и пути совершенствования онкологической помощи (на примере Республики Башкортостан) / Ганцев Ш.Х., Кудряшова Л.Н., Габитова Д.М. Уфа, ООО Медиа Группа «Здоровье», 2013. 118 с. 300 экз. 4,1 п.л. Лично – 1,2 п.л.
 Рак желудка / Ш.Х. Ганцев, М.Д. Тер-Ованесов, И.Р. Рахматуллина, Д.Т. Арыбжанов. Акад. наук Республики Башкортостан, Отделение мед. наук. Уфа: Издательство «Гилем», 2014. 304 с. 1000 экз. ISBN 978-5-88185-203-0.
 Рак молочной железы [руководство для врачей] / Ганцев Ш.Х., Рахматуллина И.Р. Галеев М.Г. и др.; под ред. Ш.Х. Ганцева. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2015. 119 с. 3000 экз. ISBN 978-5-9704-3293-8.

Статьи за 2011—2015 годы 

 Спектрально-люминесцентное исследование кетоенольной таутомерии производных урацила и их комплексов с циклодекстринами. Часть 1. Комплексообразованиетаутомеров 5-фторурацила с β-циклодекстрином / М.В. Султанбаев, С.С. Остахов, С.Л. Хурсан, Ш.Х. Ганцев // Бутлеровские сообщения. - 2011. – № 5. – С. 101-104.
 Спектрально-люминесцентное исследование кетоенольной таутомерии производных урацила и их комплексов с циклодекстринами. Часть 2. Комплексообразованиетаутомеров 5-фторурацила с β-циклодекстрином / М.В. Султанбаев, С.С. Остахов, С.Л. Хурсан, Ш.Х. Ганцев // Бутлеровские сообщения. – 2011. – № 6. – С. 66-70.
 Коррекция нутритивного статуса с использованием жирных кислот омега-3 у больных распространёнными формами рака органов пищеварения / Ш.Х. Ганцев, Ф.Х. Камилов, Л.Н. Кудряшова [и др.] // Креативная хирургия и онкология. – 2011. – № 3. – С. 19-25.
 Аутоиммунитет и рак. Новые подходы к ранней диагностике злокачественного роста / М.М. Дамиров, И.Н. Тютерева, Ш.Х. Ганцев [и др.] // Креативная хирургия и онкология. – 2011. – № 3. – С. 89-93.
 Тромбоэмболия лёгочной артерии: частота, причины и пути профилактики в онкологии / Ганцев Ш.Х., Каримов А.И., Огий И.И., Хуснутдинов Ш.М., Ишмуратова Р.Ш., Маматова Г.У., Самышина Е.А., Кзыргалин Ш.Р. / Креативная хирургия и онкология. – 2011. –№ 4. – С. 16-21.
 Обоснование объёма мультиорганных операций при колоректальном раке / Ганцев Ш.Х., Хуснутдинов Ш.М., Парфёнов А.Ю. /Креативная хирургия и онкология. – 2011. – № 1. – С. 4-11.
 Эффективность эндоскопических методов гемостаза при кровотечении портального генеза у больных циррозом печени / Абдурахманов Б.А., Ганцев Ш.Х., Kулакеев O.K. / Анналы хирургической гепатологии. – 2011. – Т. 16. – № 3. – С. 65-71.
 Динамика изменения биохимического состава периферической лимфы при раке молочной железы / Ганцев Ш.Х., Султанбаев А.В., Ишмуратова Р.Ш., Фролова В.Ю., Кзыргалин Ш.Р. / Опухоли женской репродуктивной системы. – 2011. – № 4. – С. 37-42.
 Особенности проявления заболеваемости раком лёгкого среди мужского населения на территориях отличных по экологическим характеристикам / Кириллова Э.В., Ефимов Г.Е., Ганцев Ш.Х., Кайданек Т.В., Моисеенко Ю.И., Ручкин В.Н. / Медицинский альманах. – 2011. – № 5. – С. 99-104.
 Эмболизация селезёночной артерии в сочетании с миниинвазивными вмешательствами в лечении диуретикорезистентного асцита у больных циррозом печени / Абдурахманов Б.А., Ганцев Ш.Х., Кулакеев O.K. / Анналы хирургической гепатологии. – 2011. – Т. 16. – № 4. – С. 51-55.
 Способ профилактики метастазирования при диагностике и лечении меланомы кожи / Ганцев Ш.Х., Ишмуратова Р.Ш., Зайнуллин Ф.Ш., Фролова В.Ю. / Креативная хирургия и онкология. – 2011. – № 1. – С. 103.
 Анализ результатов стадирования рака молочной железы по критерию pNexvivo с использованием новых технологий / Ганцев Ш.Х., HorstmannR., Галеев М.Г., Ишмуратова Р.Ш., Фролова В.Ю., Хуснутдинов Ш.М., Турсуметов Д.С., Кзыргалин Ш.Р., Сулайманова Р.Т., Уразин Р.Р., Иванов Д.Е. / Креативная хирургия и онкология. – 2011. – № 3. – С. 4-9.
 Фоновые и предраковые заболевания шейки матки у нерожавших женщин, развившиеся после прерывания первой беременности медицинским абортом / Бадретдинова Ф.Ф., Ганцев Ш.Х., Трубин В.Б. / Здоровье семьи - XXI век. – 2012. – № 4. – С. 1.
 Возможности нового способа комбинированного лечения больных раком желудка / Ганцев Ш.Х., Арыбжанов Д.Т. / Медицинская наука и образование Урала. – 2012. – Т. 13. – № 2. – С. 93-96.
 Неолимфогенез и профиль экспрессии хемокинов при раке молочной железы / Ш.Х. Ганцев, А.Г. Пухов, Э.К. Хуснутдинова и др. // Креативная хирургия и онкология. – 2012. – № 1. – С. 4-9.
 Ингибирование клеточной инвазии и индуцирование аноикоза в клетках меланомы у мышей при помощи противовоспалительного препарата DTCM-глутаримида / А. Канеда, Ш.Х. Ганцев, К. Умезава // Креативная хирургия и онкология. – 2012. – № 3. – С. 4-9.
 Логистика лимфогенного метастазирования при раке молочной железы / Ганцев Ш.Х., Умезава К., Султанбаев А.В., Ишмуратова Р.Ш., Фролова В.Ю., Ахметов А.Т., Фазлыева Э.А., Кзыргалин Ш.Р. / Креативная хирургия и онкология. – 2012. – № 2. – С. 10.
 Вторичная профилактика рака шейки матки путём разработки и реализации системы оптимизации диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий при фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки / Бадретдинова Ф.Ф., Ганцев Ш.Х., Трубин В.Б. / Опухоли женской репродуктивной системы. – 2012. № 3-4. – С. 133-139.
 Онкология: стратегия развития Ганцев Ш.Х. / Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2012. – Т. 17. – № 3. – С. 24-27.
 Комбинация миниинвазивных технологий с превентивной реконструкцией гепатопортальной гемодинамики в лечении диуретикорезистентного асцита у больных циррозом печени/ Ганцев Ш.Х., Абдурахманов Б.А. / Паллиативная медицина и реабилитация. – 2013. – № 3. – С. 16-19.
 Применение комплексной системы лечебно - реабилитационных мероприятий у женщин с акушерскими травмами шейки матки при первых родах / Бадретдинова Ф.Ф., Ганцев Ш.Х., Трубин В.Б. / Уральский медицинский журнал. – 2013. – № 3 (108). – С. 101-105.
 Влияние реализованного перитуморального постнатального индуцированного неолимфангиогенеза на выживаемость при раке молочной железы / Ганцев Ш.Х., Кзыргалин Ш.Р., Ишмуратова Р.Ш., Турсуметов Д.С. / Онкология. Журнал им. П. А. Герцена. – 2014. – Т. 2. – № 5. – С. 16-20.
 Особенности липидного спектра сыворотки крови у работников предприятий химического комплекса / Ш.Х. Ганцев, Г.Г. Бадамшина, Г.В. Тимашева, Л.К. Каримова, А.Э. Бакирова // Общественное здоровье и здравоохранение. – 2014. – № 1. – С. 41-46.
 Обоснование и основные принципы мультидисциплинарного подхода в онкологии / Ганцев Ш.Х., Рахматуллина И.Р. / Практическая онкология. – 2015. – Т. 16. – № 2. – С. 39-43.

Изобретения за 2011—2015 годы 

 Способ моделирования  цирроза печени с синдромом портальной гипертензии. Патент на изобретение № 2410762, зарегистрирован 27.01.2011 г. Соавторы: Абдурахманов Б.А., Арыбжанов Д.Т.
 Способ портокавального шунтирования при циррозе печени с синдромом портальной гипертензии. Патент на изобретение № 2410038, зарегистрирован 27.01.2011 г. Соавторы: Абдурахманов Б.А., Абдулова А.Р.
 Способ локальной химиотерапии  метастазов в печень. Патент на изобретение № 2411018, зарегистрирован 10.02.2011 г. Соавторы: Ишмуратова Р.Ш., Ганцев К.Ш., Лиходед В.А., Аюпов Р.Т., Сулейманов Н.М. и др.
 Способ реабилитации больных раком молочной железы (варианты). Патент на изобретение № 2413526, зарегистрирован 10.03.2011 г. Соавторы: Ганцева Н.Р., Кудашкина Н.В., Рахматуллина И.Р.
 Способ моделирования неолимфогенеза в эксперименте. Патент на изобретение № 2422914, зарегистрирован 27.06.2011 г.
 Способ местного пролонгированного химиотерапевтического лечения местнораспространённого нерезектабельного железистого рака органов малого таза. Патент на изобретение № 2437660, зарегистрирован 27.12.2011 г. Соавторы: Хамитова Г.В., Аюпов Р.Т., Ишмуратова Р.Ш. и др.
 Инъекционный растворитель пролонгированного действия для приготовления средств, применяемых при лечении гинекологических заболеваний в области онкологии. Патент на изобретение № 2438653, зарегистрирован 10.01.2012 г. Соавторы: Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Хамитова Г.В. и др.
 Средство для лечения онкологических заболеваний женской половой сферы с 5-фторурацилом и метронидазолом. Патент на изобретение № 2445097, зарегистрирован 20.03.2012 г. Соавторы: Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Ишмуратова Р.Ш., Хамитова Г.В. и др.
 Способ местного пролонгированного химиотерапевтического лечения местнораспространённого нерезектабельного железистого рака органов пищеварения. Патент на изобретение № 2460530, зарегистрирован 10.09.2012 г. Хамитова Г.В., Аюпов Р.Т., Ишмуратова Р.Ш. и др.
 Способ определения радикальности операции при раке кожи. Патент на изобретение № 2465587, зарегистрирован 27.10.2012 г. Соавторы: Ишмуратова Р.Ш.,Султанбаев А.В., Турсуметов Д.В., Уразин Р.Р.
 Биоматериал и средство с биоматериалом, стимулирующее противоопухолевую активность. Патент на изобретение № 2526160, зарегистрирован 25.06.2013 г., публикация патента: 20.08.2014 г. Авторы Ганцев Ш.Х., Шикова Ю.В., Амиров Р.А., Кзыргалин Ш.Р.

Признание 
 2008: Орден Почёта — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;
 2002: Заслуженный деятель науки Российской Федерации — за заслуги в научной деятельности;
 1995: Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан — за заслуги в области медицинской науки;
 2009: Государственная премия Республики Башкортостан в области науки и техники — за работу «Научно-технические основы информатизации высшего профессионального (медицинского) образования в Республике Башкортостан»;
 2009: член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (по Отделению медицинских наук);
 2009: член-корреспондент Российской академии естествознания;
 2008: Телевизионная общественная премия «Герой нашего времени» (учреждена совместно телеканалом «Вся Уфа» и Администрацией г. Уфы) в номинации «Доброе дело».

Профессор Ш. Х. Ганцев награждён орденом РАЕ «Labore et Scientia» («Трудом и Знанием»), медалями «Профессионал России», «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения», «За мужество и гуманизм», дипломом Российского фонда паллиативной помощи «За создание научной школы».

Общественная деятельность 
 1992—2012: президент Ассоциации онкологов Республики Башкортостан;
 с 2012: председатель Общества онкологов Республики Башкортостан;
 с 2007: учредитель благотворительного Противоракового Фонда;
 с 2011: президент Медицинской Лиги Республики Башкортостан;
 с 2012: лидер и соинициатор проекта Профессионального сообщества практик «Превентивная медицина»;
 с 2013: член Общественной палаты Республики Башкортостан, с 2015 — заместитель председателя ОП РБ;
 с 2014-2017: член Общественной палаты Российской Федерации. Член Комиссии по развитию науки и образования ОП РФ.

Председатель Общественного научно-технического совета Технопарка «Сколково». Член Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества. В июне 2013 года в Москве Ш. Х. Ганцев участвовал в учредительном съезде Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) в качестве делегата от Республики Башкортостан.

Семья, досуг 

Шамиль Ханафиевич и его супруга Резеда Наилевна воспитали двоих детей, которые, достойно продолжив семейные врачебные традиции, достигли значительных успехов в профессиональной деятельности. Сын, Камиль Шамилевич Ганцев (род. 1975), — доктор медицинских наук, врач-онколог. Дочь, Рената Шамилевна Ишмуратова, — кандидат медицинских наук, врач-онколог. Старший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории БГМУ. У Шамиля Ханафиевича шесть внуков: Ришат, Искандер, Аделия, Алсу, Габделкарим, Тимур.

Шамиль Ханафиевич долгое время увлекается коллекционированием предметов, связанных с историей и культурой. С детства он собирал марки, а ещё с первого класса любил фотографировать. Сегодня у Ш. Х. Ганцева несколько больших коллекций: фотоаппаратов, часов (в их числе, например, и огромный хронометр матроса, штурмовавшего Зимний дворец), несколько сотен колокольчиков — из фарфора, металла, стекла, дерева. Есть и коллекция современной спортивной атрибутики, включающая футбольные мячи с крупных чемпионатов.

Литература 
 Башкортостан. Краткая энциклопедия / Главный редактор Р. З. Шакуров. — Уфа, Башкирская энциклопедия, 1996. — 672 с. — ISBN 5-88185-001-7;
 Башкирская энциклопедия (в 7 т.) / Главный редактор М. А. Ильгамов. — Т. 2: В—Ж. — Уфа, Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 2006. — 623 с. — ISBN 5-88185-062-9. — 7000 экз.;
 Очерки истории кафедры госпитальной хирургии (к 70-летию организации кафедры) / Н. Г. Гатауллин. — Уфа, 2007. — Публикация на сайте Ассоциации хирургов Республики Башкортостан.

Примечания

Ссылки 
 Ганцев Шамиль Ханафиевич на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации;
 Ганцев Шамиль Ханафиевич на сайте Башкирской энциклопедии;
 Ганцев Шамиль Ханафиевич на сайте «Кто есть кто в Республике Башкортостан»;
 Ганцев Шамиль Ханяфиевич на официальном сайте Академии наук Республики Башкортостан;
 Ксения Лаптева. Профессор Ганцев: «Когда я вижу объявления „Лечу рак“, чуть не плачу». Интервью на сайте МКС (Медиакорсеть), 24.05.2009;
 Известный онколог из Башкирии Шамиль Ганцев: «Следующим поколениям будет легче бороться с раком». Интервью на сайте газеты «Комсомольская правда», 18 марта 2013;
 Биктимир Абдрашитов. Шамиль Ганцев: «Врачей на работу нужно брать по конкурсу». Интервью на сайте proufu.ru, 04.07.2013;
 В Уфе директор НИИ онкологии БГМУ Шамиль Ганцев предложил принимать врачей на работу по конкурсу. Интервью на сайте РИА «Башкирия», 19 февраля 2014. Видео;
 Шамиль Ганцев. Интервью ИА «Башинформ», 26 декабря 2014 г. Видео;
 Большая страна. Профессор Ш. Х. Ганцев. Интервью телекомпании ОТР, 2 февраля 2015 г. Видео;
 Вести. Интервью - Шамиль Ганцев, завкафедрой онкологии БГМУ, член Общественной палаты России. Телеканал «Россия-24» – «Башкортостан», 22 сентября 2015. Видео.

Выпускники Башкирского государственного медицинского университета
Преподаватели Башкирского государственного медицинского университета
Хирурги СССР
Онкологи СССР
Изобретатели СССР
Онкологи России
Изобретатели России
Академики Академии наук Республики Башкортостан